La locution Bibliothèque bleue peut faire référence à :

 la Bibliothèque bleue, une première forme de littérature française dite « populaire », apparue au début du  ;
 la Bibliothèque bleue, une collection pour la jeunesse créée en 1926 par les éditions Hachette.